Personen
 Frederik August Stoett (1811–1885), Nederlands architect
 Frederik August Stoett (1863–1936), Nederlands taalkundige
 Herman Rudolf Stoett (1837–1887), Nederlands architect